Luiz Carlos Bombonato Goulart; nazywany Luizão – brazylijski piłkarz (ur. 1975)
 Luiz Carlos Nascimento Júnior; nazywany Luizão – brazylijski piłkarz  (ur. 1987)